Но́мен ():

 Номен — родовая часть полного римского имени.
 Номен — термин терминоведения, наименование единичного понятия.

Фамилия 
 Номен, Жауме (род. 1960) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов.